Faîtière (au masculin faîtier) est un terme qui signifie « placé au sommet ». 

 Dans le monde associatif, une faîtière ou organisation faîtière regroupe des organisations similaires à un niveau supérieur.
 Dans la construction, le faîtage est le sommet du toit, ainsi : 
 la panne faîtière, poutre située au sommet de la charpente ;
 la tuile faîtière, qui lie les deux pans du toit.